Kealoha ist der Familienname folgender Personen:

 James Kealoha (1908–1983), US-amerikanischer Politiker
 Pua Kealoha (1902–1989), US-amerikanischer Schwimmer
 Warren Paoa Kealoha (1903–1972), US-amerikanischer Schwimmer